Twee vrouwen, een roman uit 1975 van Harry Mulisch
Twee vrouwen (film), een film uit 1979 van George Sluizer
Twee vrouwen (Egypte), benaming voor de godinnen Wadjet en Nekhbet